Signa kan syfta på:

 Signa (djur) - släkte av tvåvingar

Geografi

Kroatien 

 Sinj – Signa, historiska italienska namnet en ort i Dalmatien

Italien 

 Signa, Florens, kommun, Toscana, Province of Florence, 

Robotskapade Italienförgreningar